Ласин:
 Ласин — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Грудзёндзский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Ласин — город в Польше.
 Ласин, Георгий Семёнович (1914—2004) — советский футболист и тренер.